Александр Юрьевич Золотов (; род. 2 сентября 1974 года) — заслуженный мастер спорта Украины (подводное ориентирование).

Карьера 
Занимается плаванием в ластах и подводным ориентирование. Тренируется у заслуженного тренера Украины Владимира Ханювченко. Победитель и призёр чемпионатов Украины, Европы и мира.

17-кратный чемпион мира.

Работает тренером Северодонецкой СДЮСТШ ВВС «Садко».

Сын Евгений (1996) — мастер спорта Украины международного класса (подводное ориентирование).

Ссылки 
Подводные ориентировщики Украины
Пловцы в ластах Украины
 Золотов Александр Юрьевич